«Проблеми у Пол'єнсі та інші історії» () - збірка детективних розповідей англійської письменниці Агати Крісті, вперше опублікована видавництвом HarperCollins в 1991 році з розповідей, написаних для американських журналів. До збірки увійшли 8 розповідей різних років:

Розповіді 

 Сервіз "Арлекін"
 Другий удар гонга
 Справа про любов
 Жовті іриси
 Квітка магнолії
 Випадок у Поллензі
 Разом із собакою
 Таємнича подія під час регати

Посилання 

 Книги Агати Крісті: "Проблеми у Пол'єнсі та інші історії"

Книги 1991
Книги за алфавітом
Збірки оповідань Агати Крісті